Вячеслав Иосифович Медвидь (28 августа 1965, Новое Давыдково, Закарпатская область) — советский и украинский футболист, полузащитник.

Воспитанник футбольной школы Н. Давыдково, тренер Гавриил Кузьма. Дебютировал в 1982 году в команде второй лиги «Закарпатье» Ужгород. 1984 год отыграл в высшей лиге за харьковский «Металлист». 1985 год начал во второй лиге в СК ФШМ Москва, затем перешёл в команду первой лиги ЦСКА, с которой в следующем году вышел в высшую лигу, где сыграл 20 матчей. В 1988—1989 годах выступал за СКА «Карпаты» Львов в первой лиге. 1990 год начал во второй лиге в составе СФК «Дрогобыч», затем перешёл в «Металлист», за который в высшей лиге (1990—1991) сыграл 37 матчей, забил три гола. В сезоне 1992/93 играл в первой украинской лиге за «Закарпатье» и в высшей лиге за «Нива» Тернополь. Затем играл в чемпионате Венгрии за команды «Вашуташ»/«ДВШК-Епона» Дебрецен (1993/94 — 1995/96), «Кабаи-Цукор»/«Спартакус» Хайдусобосло (1996/97, 1999/2000),  (1996/97 — 1999/2000), «Икарус» Будапешт (2001/03 — 2003/04).

Участник юношеского чемпионата Европы 1984, молодёжного чемпионата мира 1985, Универсиады 1991.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Галичина» Дрогобыч
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Гажзер»
Игроки ФК «Хайдусобосло»